Die Hochschule für Musik Würzburg ist eine staatliche Musikhochschule in Würzburg.

1797 wurde ein Collegium musicum academicum durch Franz Joseph Fröhlich gegründet. Von 1921 bis August 1973 entstand daraus das Bayerisches Staatskonservatorium der Musik, woraus am 1. September 1973 die Musikhochschule hervorging; seit 2001 ist sie mit dem (bis dahin städtischen) Hermann-Zilcher-Konservatorium (der Fachakademie) vereint. Die Hochschule verteilt sich auf drei Gebäude in Würzburg: Hofstallstraße 6–8, Ebracher Gasse 1 und Hofstraße 13.

Präsident ist seit 2017 Christoph Wünsch. Die Zahl der Vollstudenten beträgt etwa 600 (Stand: Wintersemester 2014/15).

Studiengänge 
Zum Abschluss „Bachelor of Music“ führen folgende künstlerische (teils auch künstlerisch-pädagogische) Studiengänge:
 Akkordeon
 Dirigieren
 Gesang
 Gitarre
 Historische Instrumente
 Jazz
 Kirchenmusik
 Klavier
 Komposition
 Musiktheorie
 Orchesterinstrumente
 Orgel
 Elementare Musikpädagogik (EMP)

Die künstlerischen und instrumentalpädagogischen Studienfächer mit Abschluss als Diplom-Musiker(in) oder Diplom-Musiklehrer(in) laufen aus und werden für Studienanfänger nicht mehr angeboten.

Es wird weiterhin das Musikstudium im künstlerischen Lehramt an Gymnasien sowie im künstlerischen Lehramt an Grund-, Mittel- und Realschulen angeboten.

Dazu gibt es mehrere Aufbaustudiengänge und die Möglichkeit zur Promotion.

Musikalisch hochbegabte Kinder und Jugendliche werden von der Hochschule spezifisch gefördert (musikalische Frühförderung).

Konzertsaal-Orgel 
Die Orgel im Konzertsaal wurde 2016 von der Orgelmanufaktur Klais (Bonn) erbaut (Zuvor war im großen Saal der Musikhochschule eine Orgel der Öttinger Firma G. F. Steinmeyer & Co. installiert). Die Disposition wurde von der Originaldisposition der Arnstädter Bach-Orgel von Johann Friedrich Wender aus dem Jahr 1703 ausgehend erstellt. Sie ist allerdings nicht rein barock, sondern angereichert um Register verschiedener Epochen, so dass die Orgel insgesamt ein symphonisches Instrument ist. Zu den Besonderheiten des Instruments zählt der Einsatz von Proportionalmagneten in der Spieltechnik. Das Instrument hat derzeit 83 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Nicht realisiert wurden bislang die Register des IV. Manualwerkes und einige Pedalregister. Insgesamt wird das Instrument einmal 106 Register haben. Die Spiel- und Registertrakturen sind elektrisch.

 Koppeln
 Normalkoppeln: I/II, I/III, II/I, II/III, III/I, III/II, I/S, II/S, III/S, S/I, S/II, S/III, F/I, F/II, F/III, I/F, II/F, III/F, I/P, II/P, III/P, S/P, F/P
 Suboktavkoppeln: I/I, II/II, III/III, S/S, F/F
 Superoktavkoppeln: I/I, II/II, III/III, S/S, F/F, III/P
 Äqual: I Äqual Diskant Ab, I Äqual Bass Ab, II Äqual Ab, III Äqual Ab, SOLO Äqual Ab, FERN Äqual Ab
 Anmerkungen:

Bekannte Dozenten 

 Franz Joseph Fröhlich (1780–1862), Musikwissenschaftler. 
 Karl Muck (1859–1940), Dirigent
 Fritz Huth (1908–1980), Hornist
 Bertold Hummel (1925–2002), Komponist
 Siegfried Fink (1928–2006), Perkussionist und Komponist
 Ernst Hoffmann (1928–2016), Komponist
 Peter Hollfelder (1930–2005), Pianist
 Carl Joachim Ludwig (1931–1994), Komponist und Dirigent
 Martin Göß (1936–2018), Posaunist
 Klaus Hinrich Stahmer (* 1941), Komponist und Musikwissenschaftler
 Heinz Winbeck (1946–2019), Komponist
 Ulrich Schultheiss (* 1956), Komponist und Musiktheoretiker
 Clara Blessing (* 1992), Oboistin

Ehrungen 
→ Liste der Ehrensenatoren der Hochschule für Musik Würzburg
→ Liste der Ehrenbürger der Hochschule für Musik Würzburg

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Wurzburg, Hochschule fur Musik
Hochschule in Bayern
 
Gegründet 1973
Wurzburg, Hochschule fur Musik